Ноа Эммануэль Еан Хольм (; родился 23 июня 2001) — норвежский футболист, нападающий клуба «Русенборг», выступающий на правах аренды за «Реймс» и сборной Норвегии до 21 года.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в молодёжных командах норвежских клубов «Лёв-Хам», «Фюллингсдален» и «Стрёмсгодсет». Летом 2017 года Хольм присоединился к футбольной академии немецкого клуба «РБ Лейпциг». Три года спустя, летом 2020 года, Хольм перешёл в португальский клуб «Витория (Гимарайнш)». 18 сентября 2020 года дебютировал в основном составе португальской команды в матче португальской Примейра-лиги против «Белененсеша».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Норвегии до 15, до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года. В 2018 году сыграл на чемпионате Европы до 17 лет, год спустя принял участие в чемпионате Европы до 19 лет.

Личная жизнь 
Отец Хольма — датский экс-футболист . Ноа мог выступать за юношеские и молодёжные сборные Дании, как его отец, но принял решение в пользу сборных Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте fotball.no
 Профиль футболиста на сайте Zerozero.pt

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Реймс»